Puerta del Sol puede referirse a:

 Puerta del Sol es una céntrica y concurrida plaza de Madrid;
 Véase también: Historia de la Puerta del Sol;
 Puerta del Sol, es una de las puertas de la muralla romana de Córdoba;
 Puerta del Sol, (Porta do Sol) es el cruce de las calles Policarpo Sanz y Elduayen, en Vigo, donde se encuentra la escultura del Sireno;
 Puerta del Sol, era una puerta de muralla de Sevilla;
 Puerta del Sol, es una entrada mudéjar del siglo XIII al recinto amurallado de Toledo;
 Puerta del Sol, es el nombre del primer tren directo entre París y Madrid;

 Puerta del Sol, es un monumento pétreo en las Ruinas Arqueológicas de Tiwanaku;

 Puerta del Sol, es un balneario en la costa del Departamento de Rocha.